

Presentación previa 
El francés Gaël Monfils fue el campeón defensor pero decidió no participar en esta edición.

El francés Julien Benneteau ganó el título, derrotando al estadounidense Steve Johnson en la final, 6–3, 6–2.

Cabezas de serie 

 'Julien Benneteau (CAMPEÓN)
 Steve Johnson (FINAL)
 Kenny de Schepper (Semifinales)
 Paul-Henri Mathieu (Baja)

<li>  Sergiy Stakhovsky (Primera ronda)
<li>  David Goffin (Cuartos de final)
<li>  Jiří Veselý (Cuartos de final)
<li>  Malek Jaziri (Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Burdeos 2014